Активная зона может означать:
 Активная зона — пространство ядерного реактора, где происходит контролируемая цепная реакция деления.
 «Активная зона» — советский 2-серийный художественный фильм 1979 года режиссёра Л. Пчёлкина.